Лев Волков:
 Волков, Лев Иванович (1930—2007) — учёный-механик, член-корреспондент РАН, генерал-лейтенант.
 Волков, Лев Николаевич (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.